Sezon Rajdowych Mistrzostw Świata 2016 był 44. sezonem Rajdowych Mistrzostw Świata (FIA World Rally Championship). Mistrzostwa składały się z czternastu rajdów, rozgrywanych na pięciu kontynentach. To najwyższa klasa międzynarodowych rajdów, gdzie zawodnicy rywalizowali w następujących konkurencjach: Rajdowe Mistrzostwa Świata FIA Kierowców i Producentów, WRC-2, WRC-3 i Junior WRC. 

Sébastien Ogier i jego zespół Volkswagen Motorsport, obronili zdobyte mistrzostwa w ubiegłym sezonie.

Kalendarz

Wyniki

Klasyfikacja generalna RMŚ w roku 2016 
 
Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie, a w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage, w którym punkty przyznawane są według porządku:

Klasyfikacja kierowców 

|}

Klasyfikacja pilotów

Klasyfikacja zespołów fabrycznych

Do klasyfikacji mistrza świata producentów w sezonie 2016 zaliczane było dziesięć pierwszych miejsc zajętych w rajdzie przez nominowane załogi i punktowane one były według zasady:

WRC 2

Uwaga:

WRC 3

Junior WRC

Przypisy 

2016 w sportach motorowych